

Sigle 
 Collider Detector at Fermilab  – rivelatore delle particelle elementari 
 Commissione delle finanze - commissioni del parlamento svizzero
 Commissione delle finanze del Consiglio nazionale (Svizzera) - commissione del Consiglio nazionale svizzero
 Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati - commissione del Consiglio degli Stati svizzero
 Congregazione per la dottrina della fede  – organismo della Curia romana
 Cumulative distribution function  – Funzione di ripartizione

Codici 
 CDF – codice valutario ISO 4217 del Franco congolese, valuta della Repubblica Democratica del Congo